Kalusa ist:
 ein ehemaliger Name einer Gemeinde im Okres Michalovce in der Ostslowakei, siehe Kaluža (Slowakei)
 ein Name einer Stadt in der Oblast Iwano-Frankiwsk in der West-Ukraine, siehe Kalusch

Kalusa ist der Familienname folgender Person:
 Karl Kalusa (1895–nach 1950), deutscher Politiker (SED), MdL Sachsen-Anhalt